NGC 4857 (другие обозначения — UGC 8077, MCG 12-12-22, ZWG 335.29, IRAS12554+7028, PGC 44284) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4857
Дракон (созвездие)